Parkland (Flórida)
Parkland (Washington)
Parkland Memorial Hospital
Parkland (filme)

Desambiguações de topônimos